Borís Vladímirovich Dubin (en ruso: Борис Владимирович Дубин; Moscú, 31 de diciembre de 1946-ibídem, 20 de agosto de 2014) fue un sociólogo, filólogo y traductor ruso del inglés, español, francés, polaco y portugués. En 1965-1970 estudió en la Facultad de filología de la Universidad de Moscú.

Tradujo al ruso obras de Fray Luis de León, Juan Boscán, San Juan de la Cruz, Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Miguel Hernández, José Ortega y Gasset, Salvador Espriu, Fernando Pessoa, César Vallejo, Octavio Paz, Julio Cortázar, José Lezama Lima y Jorge Luis Borges.

Fue galardonado con los premios “IL” (1992) e “Illuminator” (1994) por su traducción de las obras de Jorge Luis Borges en tres volúmenes. Galardonado con la Orden Nacional del Mérito (Francia) en 2008.

Fue también autor de la colección de artículos Palabra - Escritura –Literatura. Ensayos de la sociología de literatura moderna (2001).

Publicaciones 
 Дубин Б.В. Слово - письмо - литература: Очерки по социологии современной культуры. - Москва: Новое литературное обозрение, 2001.
Дубин Б.В. Социальные группы и символические формы. Очерки социологии современной культуры. - Москва: Новое издательство, 2004
Дубин Б.В. На полях письма. Заметки о стратегиях мысли и слова в ХХ веке. М.: Запасный выход, 2005 
Дубин Б.В. Жить в России на рубеже столетий. Социологические очерки и разработки. М.: Прогресс-Традиция, 2007 
Дубин Б.В. Классика, после и рядом: Социологические очерки о литературе и культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2010 
Дубин Б.В. Россия нулевых: политическая культура — историческая память — повседневная жизнь. М.: РОССПЭН, 2011
 Дубин Б. Символы — институты — исследования: новые очерки социологии культуры  (2013, )
 Дубин Б. Порука. Избранные стихи и переводы (2013)

Referencias

Enlaces externos 
  Biografía (en ruso) 
   Biografía (en ruso) 
  Un artículo sobre Borís Dubin con fotos
 Algunas traducciones al ruso de Borís Dubin
  Entrevista, 2010 (en ruso y en español)

Traductores de Rusia
Traductores del inglés
Traductores del polaco
Traductores del portugués
Traductores al ruso
Traductores del español al ruso
Traductores de literatura polaca
Filólogos de Rusia
Sociólogos de Rusia
Caballeros de la Orden Nacional del Mérito
Nacidos en Moscú
Fallecidos en Moscú
Rusos del siglo XX
Rusos del siglo XXI